Низас — коммуна во Франции, департамент Жер
 Низас — коммуна во Франции, департамент Эро